Sunjata ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Daniel Sunjata (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Sunjata Keïta, der erste Herrscher des Königreichs Mali, siehe Sundiata Keïta